Fondachellesi – abitanti di Fondachelli-Fantina
Fondachellesi – abitanti di Fondachello (Mascali)